Хоккейный Кубок Германии проводился в четвёртый раз с 7 по 10 ноября 1991 года во Франкфурте-на-Майне. Тренеры команд-участниц рассматривали турнир как подготовку к Зимней Олимпиаде в Альбервилле-1992. Во всех сборных отсутствовали лучшие игроки, играющие в НХЛ. Благодаря лучшей разнице шайб Кубок Германии завоевала сборная СССР.  Последний официальный турнир для сборной Советского Союза.

Матчи

Итоговая таблица

Индивидуальные награды

Самый ценный игрок (MVP) 
 Хокан Лооб

Лучшие игроки

Победитель

Ссылки 
 Сайт Кубка Германии
 Журнал Спортивные игры — «ФиС», 1992, Т. 1 — 32 с. — 43 000 экз.

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
1991 год в хоккее
Ноябрь 1991 года
Спорт в Германии в 1991 году
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне